„Bouvet” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Bouvet” – awizo typu Guichen z lat 60. XIX wieku
 „Bouvet” – awizo typu Parseval z lat 70. XIX wieku
 „Bouvet” – pancernik (przeddrednot) z końca XIX wieku
 „Bouvet” (D624) – niszczyciel typu T47 z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów